Mednarodna astronomska zveza (IAU) je na svojem 16. generalnem zasedanju v Grenoblu leta 1976 sprejela Resolucijo št. 1, ki je vpeljala sistem astronomskih konstant, ki so priporočene za uporabo pri astronomskih opazovanjih in efemeridah. Sistem je nadomestil tistega prejšnjega iz leta 1964, ostal pa je vse do leta 2009. Leta 1994 je IAU opazila, da so točne vrednosti konstant že zastarele, a je kljub temu nadaljevala z uporabo spodaj opisanega sistema, ki ga je opisala kot "trenutno najbolj točnega".

Sistem konstant je pripravila 4. komisija pod vodstvom P. Kennetha Seidelmanna (po katerim se imenuje tudi asteroid 3217 Seidelmann).

V tem času se je tudi vpeljala nova standardna epoha J2000,0. Sledili so ji: nov temeljni katalog FK5, izrazi za precesijo enakonočij, leta 1979 novi izrazi za zvezo med univerzalnim časom in siderskim časom, leta 1979 in 1980 pa še teorija nutacije. Takrat še niso poznali rotacijskih konstant za planete, zato je IAU zadolžila Skupino za kartografske koordinate in rotacijske elemente z namenom, da pripravi priporočljive konstante.

Enote 
IAU (1976) sistem je temeljil na naslednjih konstantah:

 Astronomska enota časa je "dan" (D), ki je enakovreden 86 400 SI sekund, kar je blizu srednjega sončevega dneva.
 Astronomska enota mase je "sončeva masa" (S).
 Astronomska enota dolžine je "astronomska enota" (A ali AU), ki jo je IAU (1976) sistem definiral kot razdaljo, na kateri gravitacijska konstanta, natančneje Gaussova gravitacijska konstanta k izražena v astronomskih enotah (torej ima k2 enoto A3S-1D-2) zavzema vrednost 0,017 202 098 95. Astronomska enota je srednja oddaljenost Sonca od Zemlje. Vrednost k je kotna hitrost v radianih na dan (to je srednje dnevno gibanje) brezmasnega objekta, ki se premika okoli Sonca v krožni orbiti na razdalji 1 AU.

Tabela konstant

Ostale konstante za uporabo v efemeridah 

Astrofizika
Fizikalne konstante
Mednarodna astronomska zveza
1976 v znanosti